

Musica 
 Il tempo vola – brano di Max Pezzali del 2011, dall'album Terraferma
 Skit – Il tempo vola –  brano di Fabri Fibra del 2017, dall'album Fenomeno
 Il tempo vola (Original Extended) – brano di Fabri Fibra del 2017, dall'EP Fenomeno - Masterchef EP
 Il tempo vola 2002-2020 – raccolta di Fabri Fibra del 2019

Televisione 
 Il tempo vola (You're Gonna Love Tomorrow) – primo episodio della quinta stagione della serie televisiva statunitense Desperate Housewives, in onda nel 2008
 Il Tempo Vola? – programma televisivo italiano, in onda dal 2012 al 2014